Glycère ou Glycérius est un nom d'origine grecque porté par :

Saints et bienheureux 
 Glycérius ou saint Glycérius (+ 303), prêtre et martyr, brûlé vif durant la persécution de l'empereur Dioclétien ; fêté le 21 décembre.
 Glycerius, Lycerius ou  Licerius ou Saint Lizier (+ 548), évêque originaire d’Espagne ou du Portugal ; fêté le 27 août.
 Glycère, martyre du

Souverains 
 Glycérius ou Flavius Glycerius ou Glycère (+ 480), empereur romain fantoche qui régna de mars 473 à juin 474.